

Persone 
 Francesco Pardi – professore e politico italiano
 Giorgio Pardi – medico e scienziato italiano
 Leo Pardi – etologo italiano
 Pancho Pardi – politico italiano

Altro 
 Pardi – suddivisione dell'India